Coteel oder Cotteel ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Coteel (* nach 1579; † 1640),  englischer Kaufmann und Politiker, Abgeordneter für das House of Commons 
 Thomas Coteel (Ritter) († 1635), flämisch-englischer Kaufmann und Ritter